Salom peut désigner :

Patronymes 
 Enrique Guerrero Salom (1948) : député européen espagnol.
 François Salom (1888-?) : membre de la Confédération générale du travail unitaire.
 Jaime Salom Vidal (1925- ) : dramaturge espagnol. 
 Luis Salom (1991-2016) : pilote de vitesse moto espagnol.
 Miguel Bover Salom (?-?) : cycliste espagnol, champion d'Espagne en 1920.

Toponymes

Salom : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Roscio dans l'État de Bolívar ;
 Salom : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy ;
 Salom, la capitale de cette paroisse civile ;
 Bartolomé Salóm : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo.

Autres 
 Şalom : hebdomadaire juif de Turquie ; 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme